Martin Bieri ist der Name folgender Personen:

* Martin Bieri (Curler) (* 1961), Schweizer Curler 
 Martin Bieri (Koch) (* 1965), Schweizer Koch 
 Martin Bieri (Musiker) (* 1975) Schweizer Trompeter 
 Martin Bieri (Autor) (* 1977), Schweizer Schriftsteller, Dramaturg und Journalist